A holland nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság tizenegyedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Keke Rosberg: 19 (1-19)
 Alain Prost: 14 (20-33)
 Niki Lauda: 37 (34-70)

Niki Lauda 25. győzelem, Nelson Piquet 17. pole-pozíciója, Alain Prost 15. leggyorsabb köre.
 McLaren 47. győzelme.

Elio de Angelis 100. versenye.

Források 

 A Formula–1 hivatalos oldala

Holland Nagydíj, 1985
Holland Formula–1 futamok